typogram (typogram Uhorczaka) – metoda przedstawiania zjawisk na mapach
 typogram – forma typograficzna